Die International Lawn Tennis Challenge 1937 war die 32. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.

Im Kontinentalplayoff setzten sich die USA gegen das Deutsche Reich durch, und besiegten im anschließenden vom 24. bis 27. Juli stattfindenden Finale Titelverteidiger Großbritannien mit 4:1. Es war der bisher zwölfte Titel der USA.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 25 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über das Deutsche Reich. Dabei holte Don Budge bei 2:2 Spielen einen 0:2 Satzrückstand im Entscheidungsspiel gegen Gottfried von Cramm auf.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger Großbritannien und den USA konnte sich der Herausforderer mit 4:1 durchsetzen. Es war der bisher zwölfte Titel der Vereinigten Staaten. Für Großbritannien sollte es nach fünf Finalteilnahmen und vier Titeln in Folge 41 Jahre (bis 1978) bis zum nächsten Finaleinzug dauern.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1937
Tennisturnier 1937